Capron puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Capron (Illinois).
 Capron (Oklahoma).
 Capron (Virginia).